Prophezeiung steht für:

 Prophezeiung, eine religiöse Verkündung bzw. eine Voraussage von Zukunftsereignissen
 Prophezeiung (1979), US-amerikanischer Horrorfilm
 Die Prophezeiung, US-amerikanischer Horror-Thriller (2000)
 Die Prophezeiung (Hohlbein), Horrorroman von Wolfgang und Heike Hohlbein
 Die Prophezeiung (Album), Studioalbum des Musikprojekts E Nomine